Глинково — село в Сергиево-Посадском районе Московской области, в составе муниципального образования Городское поселение Сергиев Посад (до 29 ноября 2006 года входило в состав Тураковского сельского округа)).

Население

География 

Глинково расположено примерно в 5 км (по шоссе) на юго-восток от Сергиева Посада, на реке Торгоша, высота центра села над уровнем моря — 218 м. На 2016 год в Глинково зарегистрировано 14 садовых улиц, 2 переулка и проезд, село связано автобусным сообщением с райцентром и соседними населёнными пунктами.

История 
Глинково впервые упоминается в 1425 году. Церковь иконы Божией Матери Корсунская в селе известна с XVII века. Современное каменное однокупольное здание в стиле ампир было построено в 1834 году, действует.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Администрации Сергиево-Посадского муниципального района
 Администрация городского поселения Сергиев Посад

Населённые пункты Сергиево-Посадского района